Marquesa d'Urgell (s.XII - > 1209) fou una dama de la noblesa catalana de la Baixa edat mitjana.

Orígens familiars 
Filla d'Ermengol VII i Dolça de Foix, entre els seus avantpassats es comptaven noms il·lustres (a part del casal d'Urgell), com el casal de Barcelona, el de Foix, els Díaz de Vivar, els de Besalú, els de Queralt, així com la casa dels Cabrera, a la qual pertanyia el seu marit.

Núpcies i descendents 
Es casà el 1194 amb Ponç III de Cabrera, vescomte de Cabrera i Àger, fill de Guerau III de Cabrera. Fou pare de:
 Guerau IV de Cabrera.
 Ponç (?-1205).

Fets destacables 
Germana d'Ermengol VIII d'Urgell, es veié immersa en les lluites de poder entre les cases de Cabrera i d'Urgell, per al control del Comtat d'Urgell.

Referències 

Casal d'Urgell
Marquesos catalans històrics